Maasstad kan verwijzen naar: 

 een bijnaam voor de stad Rotterdam (gelegen aan de Nieuwe-Maas)
 een bijnaam voor de stad Maastricht (gelegen aan de Maas)
 een bijnaam voor de stad Heusden (gelegen aan de Maas)
 een bijnaam voor de stad Venlo (gelegen aan de Maas)

 Maasstad (krant), een gratis krant in de regio Rijnmond.
 het Maasstad Ziekenhuis